Campanitas puede referirse a:
Al nombre común de la planta Campanula latifolia.
Al nombre común de la planta Campanula lusitanica.
Al nombre común de la planta Convolvulus cantabrica.
Al nombre común de la planta Convolvulus tricolor.
Al nombre común de la planta Linum suffruticosum.
Al nombre común de la planta Linum usitatissimum
Al nombre común de la planta Lobelia laxiflora
Al nombre común de la planta Narcissus cernuus.
Al nombre común de la planta Narcissus rupicola.
Al nombre común de la planta Narcissus tazetta.
Al nombre común de las plantas '''''Penstemon.